Miejscowości we Francji: 
 Staple – miejscowość i gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais. 
Wyspy w Wielkiej Brytanii: 
 Staple – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Staple (wyspa) (ang. Staples Island) – wyspa w hrabstwie Northumberland, w Anglii